Lanfranco de Cantuária (c. 1005 – 1089) — arcebispo da Cantuária 
Lanfranco (arquiteto)  — arquiteto italiano do século XI e XII
Giovanni Lanfranco (1582–1647)  — pintor italiano 
Guido Lanfranco (n. 1930) — escritor maltês  

Desambiguações de antropônimos